Suppan je priimek več znanih oseb:
 Aleksander Jurij Suppan (1847—1902), geograf
 Arnold Suppan (*1945), slovensko-avstrijski zgodovinar
 Josip Suppan (1828—1902), pravnik, gospodarstvenik in politik
 Valentin Suppan (1822—1877), gospodarstvenik
 Viktor Suppan (1864—1897), pravnik 
 priimek Supan